Михаи́л Фоми́н:
* Фомин, Михаил Амвросиевич (1885—1918) — участник борьбы за Советскую власть на Алтае.
 Фомин, Михаил Сергеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.